Влади́мир Большако́в:
 Большаков, Владимир Иванович (род. 1946) — украинский металловед.
 Большаков, Владимир Викторович (род. 1937) — писатель, поэт, драматург, корреспондент газеты «Правда».
 Большаков, Владимир Николаевич (род. 1934) — эколог, академик РАН.